Allègre ist der Name französischer Orte:
 Allègre, Gemeinde im Département Haute-Loire

mit Namenszusatz:
 Allègre-les-Fumades, Gemeinde im Département Gard

Allègre ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Allègre (* 1937), französischer Geowissenschaftler und Politiker
 Nils Allègre (* 1994), französischer Skirennläufer

in der Schreibweise Allegre:
 Allegre (Kentucky), Ort im Todd County

Siehe auch:
 Alegre